Sessilia är en ordning av kräftdjur. Sessilia ingår i klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Sessilia 139 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havstulpaner
Sessilia